Johannes Möllinger ist der Name folgender Personen:

* Johannes Möllinger (Uhrmacher) (1739–1815), deutscher Uhrmacher 
 Johannes Möllinger (Politiker) (1791–1836), deutscher Politiker (NLP), MdL Hessen

Siehe auch:
 Johann Möllinger